Blücher von Wahlstatt ist der Name folgender Personen:

 Franz Blücher von Wahlstatt (1778–1829), deutscher Generalmajor
 Gebhard Blücher von Wahlstatt (1799–1875), deutscher Großgrundbesitzer und Politiker, MdL Preußen
 Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt (1836–1916), deutscher Standesherr und Politiker, MdL Preußen
 Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt (1865–1931), Fürst von Wahlstatt und Politiker, MdL Preußen, siehe Gebhard von Blücher
 Gebhard Leberecht von Blücher von Wahlstatt (1742–1819), deutscher Generalfeldmarschall und Fürst von Wahlstatt, siehe Gebhard Leberecht von Blücher